О́сака (, , ) — многозначный термин.

Топоним 
 Осака — город в Японии.
 Осака — префектура в Японии.
 Осака — название пос. Пятиречье Сахалинской области до 1947 года.

Фамилия 
  (род. 1943) — японский писатель, лауреат премии Наоки (1986).
  (род. 1947) — японский каратист, чемпион мира по ката по версии Японской ассоциации карате (1975, 1977, 1980, 1983).
  (1845—1925) — японский предприниматель и политик, член Палаты представителей (1908—1912, 1915—1917).
  (род. 1941) — японский бейсболист, игрок клубов Японской профессиональной бейсбольной лиги.
  (род. 1957) — японская мангака, лауреат премии «Коданся» в категории «сёдзё» (1991).
 Осака, Наоми (род. 1997) — японская теннисистка.
 Осака, Рёта (род. 1986) — японский сэйю.
  (род. 1959) — японский политик, член Палаты представителей (с 2014)
  (род. 1945) — японский электрохимик, президент Электрохимического общества (2013—2014).
  (1937—2020) — японский мастер по дереву, обладатель титула «Живое национальное сокровище» (с 1997).
  (род. 1950) — директор Музея искусств Иокогамы (2009—2020) и токийского Национального центра искусств (с 2019).

См. также